Leipen steht für:

 Leipen (Dresden), Wüstung innerhalb des Stadtbezirk Leuben der Stadt Dresden, Sachsen
 Leipen (Grimma), Einzelgut innerhalb des Ortsteils Köllmichen der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Leipen (Groitzsch), eine devastierte Ortschaft im Tagebau Peres, die Flur gehört heute zu Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen

Leipen ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Leipen (1876–1957), österreichisch-US-amerikanische Schriftstellerin